Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и продолжались до летних Олимпийских игр 1924 в Париже, после чего были отменены. Затем теннис дважды включался в программу Игр как показательный вид спорта, пока вновь не вошёл в соревновательную программу на летних Олимпийских игр 1988 в Сеуле, и с тех пор включался в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 1900 в Париже. В этом виде спорта разыгрываются 5 комплектов наград.

Значительные события 

 1896 год — первый Олимпийский теннисный турнир. Первыми Олимпийскими чемпионами по теннису становятся ирландец Джон Пий Боланд (в одиночном и парном разряде) и немец Фридрих Траун.
 1900 год — впервые разыграны олимпийские награды в женском одиночном разряде и в смешанном парном разряде. Шарлотта Купер (Великобритания) становится первой в истории Олимпийских игр обладательницей Олимпийского «золота» в женском виде программы.
 1908 год — впервые проведены два отдельных Олимпийских теннисных турнира, на открытых кортах (в июле) и в помещениях (в мае).
 1924 год — конфликт между МОК и Международной федерацией лаун-тенниса привёл к тому, что после Игр в Париже теннис исчез из официальной программы Олимпийских игр более чем на 60 лет.
 1968 год — впервые за 44 года в программу Олимпиад включён теннис, однако только как показательный вид. В Гвадалахаре и Мехико прошли два отдельных турнира — показательный () и выставочный ().
 1984 год — второй показательный Олимпийский турнир. Возраст участников ограничен 21 годом, игры проводятся только в одиночных разрядах. Победителями становятся будущие первые ракетки мира Штеффи Граф и Стефан Эдберг.
 1988 год — теннис возвращается в медальную программу Олимпиад. Турнир проводится в мужском и женском одиночном и парном разрядах. Штеффи Граф выигрывает второй Олимпийский турнир подряд, а также первой в истории завоёвывает так называемый «Золотой шлем», победив не только на Олимпиаде, но и во всех четырёх турнирах Большого шлема за один сезон.
 2000 год — Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) впервые начисляет рейтинговые очки за результаты, показанные на Олимпиаде.
 2012 год — в Олимпийскую программу возвращены соревнования в смешанном разряде.
 2016 год  — Ассоциация теннисистов-профессионалов прекращает начисление рейтинговых очков за результаты, показанные на Олимпиаде.

Игры 
(п) = показательные соревнования

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны 

Примечание: в таблице указано количество спортсменов от страны на каждом турнире и общее число участий страны в теннисном турнире.

Многократные чемпионы

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по теннису

Ссылки 
 Теннис на Олимпийских играх  

Виды спорта на летних Олимпийских играх